Зозу́ля ( — кукушка) — фамилия.

Известные носители 
 Зозуля, Александр Олегович (род. 1996) — украинский футболист.
 
 Зозуля, Анна Владимировна (род. 1980) — бельгийская шахматистка.
 Зозуля, Борис Васильевич (1926—1999) — советский футболист.
 
 
 Зозуля, Георгий Петрович (1920—1954) — Герой Советского Союза.
 Зозуля, Дмитрий Владимирович (род. 1988) — украинский футболист.
 Зозуля, Ефим Давидович (1891—1941) — советский писатель, прозаик и журналист, военный корреспондент.
 Зозуля (Зазулин), Иван Петрович (1857—1893) — российский театральный деятель.
 Зозуля, Иван Саввович (род. 1939) — украинский и советский невропатолог.
 Зозуля, Корней Андронович (1914—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Зозуля, Максим Митрофанович (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Зозуля, Марк Григорьевич (1928—2014) — советский и российский художник.
 Зозуля, Михаил Павлович (1923—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Зозуля, Пётр Анисимович (1912—2003) — кавалер ордена Славы.
 
 Зозуля, Руслан Петрович (род. 1966) — депутат Верховной Рады Украины.
 Зозуля, Сергей Николаевич (род. 1977) — российский футболист.
 Зозуля, Фёдор Владимирович (1907—1964) — советский адмирал, командующий Балтийским флотом.
 Зозуля, Юрий Афанасьевич (1927—2021) — советский и украинский невролог и нейрохирург.

См. также 
 «Адмирал Зозуля» — советский ракетный крейсер (большой противолодочный корабль) проекта 1134.